Dinah – variante del nome proprio di persona femminile Dina
Dinah – canzone popolare
 Dinah! – album di Dinah Washington del 1956
 Dinah! – serie televisiva statunitense
Dinah – personaggio Disney
Dinah – personaggio del musical Starlight Express
17472 Dinah – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Dina